

Toponymes 
 Lenna est une commune italienne de la province de Bergame ;
 Lenna est une ville fantôme située dans l’Oklahoma, aux États-Unis.

Divers 
 Lenna est une photo qui est devenu un standard pour les tests de logiciel de traitement d'image ;
 Lenna, album musical de Lenna Kuurmaa.